Penedo puede referirse a:
 Penedo (Abegondo), aldea española de la parroquia de Mabegondo, municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Penedo (Alagoas), municipio brasileño del estado de Alagoas.
 Penedo (Arzúa), localidad española de la parroquia de Marojo, municipio de Arzúa, provincia de Lugo, Galicia.